

Geografia
 Landri Sales – comune del Brasile nello Stato del Piauí

Persone
 Derek Landri – ex giocatore di football americano statunitense
 Franco Landri – dirigente sportivo e calciatore italiano